Епи́шино — село в Енисейском районе Красноярского края России. Административный центр сельского поселения Епишинский сельсовет.

Расположено на правом берегу реки Енисей, напротив районного центра, города Енисейска. Расстояние до центральной части города через паромную переправу от Епишино — 8 км, через паромную переправу от Еркалово — 20 км. От села отходит региональная автодорога 04К-053 на рабочий посёлок Северо-Енисейский (293 км).

В селе есть основная общеобразовательная школа, врачебная амбулатория, отделение почтовой связи, Дом культуры, библиотека, колония-поселение. Паромная переправа через Енисей до Енисейска. Зимой прокладывается зимник.
В период навигации по реке Енисей курсируют речные суда.

Основное занятие населения — заготовка и переработка древесины.

Население

Примечания 

Населённые пункты Енисейского района